Натуральне число 1849
 1849 рік до нашої ери
 1849 рік нашої ери